

События 
 30 июня — открытие станций  и  Центральной линии Лондонского метрополитена.
 3 сентября — возобновление строительства Ленинградского метрополитена после Великой Отечественной войны.
 6 сентября — Московский метрополитен награждён Орденом Ленина.
 7 сентября — на линиях Московского метро выпущены вагоны типа «Г».
 23 ноября — открытие станции  Центральной линии Лондонского метрополитена.
 14 декабря — открытие станций ,  и  Центральной линии Лондонского метрополитена.
 21 декабря — открытие второго (восточного) вестибюля станции «Площадь Революции».
 Начало внедрения интервальных часов на станциях Московского метро.

Примечания